Тимишоарская архиепископия () — епархия Румынской православной церкви с центром в городе Тимишоара. Входит в состав Банатской митрополии. Объединяет приходы и монастыри жудеца Тимиш.

Архиепископ Тимишоарский одновременно является митрополитом Банатским и управляет Банатской митрополией. Правящим архиепископом с 2014 года является Иоанн (Сележан), викарием архиепископии с 2006 года является епископ Лугожский Паисий (Георге).

История 
Тимишоарская епархия Румынской православной церкви была основана королевским указом от 7 ноября 1939 года. В апреле 1947 года епархия возведена в ранг архиепископии, а в июле того же года стала главной епархией новообразованной Банатской митрополии. В феврале 1949 года в состав архиепископии включили упразднённую Карансебешскую епархию и переименовали её в «Тимишоарскую и Карансебешскую архиепископию». В 1994 году Карансебешская епархия была восстановлена.

Благочиния 
Приходы архиепископии разделены на шесть протопопий (благочиний):

 Тимишоара I
 Тимишоара II
 Лугож
 Фэджет
 Дета
 Сынниколау-Маре

Монастыри 
На 2019 год в епархии насчитывается 10 монастырей (Тимишени, Ромынешти, Сэрака, Добрешти, Партош, Морисена, Фырдя, Чебза, Лункани-де-Сус, Петроаса-Маре) и 2 скита (Ершник и скит Введения во Храм Пресвятой Богородицы).

Архиереи 
 Андрей (Маджеру) (1939—1940) , епископ Арадский
 Николай (Поповичу) (1 апреля 1940 — 25 марта 1941) в/у, епископ Орадский
 Василий (Лэзэреску) (12 июня 1940 — 18 декабря 1961)
 Фирмилиан (Марин) (18 декабря 1961 — февраль 1962), митрополит Олтенский в/у
 Николай (Корняну) (17 февраля 1962 — 28 сентября 2014)
 Иоанн (Сележан) (с 6 декабря 2014 года)

Примечания 

Организации, основанные в 1939 году
Появились в 1939 году в Румынии
Епархии Румынской православной церкви
Религия в Тимишоаре
Тимиш (жудец)
Банатская митрополия